NSAS steht für:
 Nubian Sandstone Aquifer System, siehe Nubischer-Sandstein-Aquifer
 Ofu Airport (ICAO-Code), Flughafen auf Ofu-Olosega, Amerikanisch-Samoa

Abkürzung